Guttenbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Guttenbrunner (1917–2000), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Michael Guttenbrunner (1919–2004), österreichischer Schriftsteller